Příjmení Stasov () nosí více osob:

 Vasilij Petrovič Stasov (1769–1848), ruský architekt
 Vladimir Vasiljevič Stasov (1824–1906), ruský umělecký kritik a historik umění, syn Vasilije
 Dmitrij Vasiljevič Stasov (1828–1918), ruský právník, veřejný činitel, syn Vasilije
 Jelena Dmitrijevna Stasovová (1873–1966), Leninova sekretářka, dcera Dmitrije